

Patronyme 

 Aubrey Huff (1976-), joueur de baseball ;
 Charles Bradley Huff (1979-), cycliste américain ;
  (1960-), musicien améeicain ;
 
 Jay Huff (1997-), basketteur américain ;
 Leslie-Anne Huff (1984-), actrice américaine ;
 Robert Huff (1979-), pilote automobile britannique ;
 Sam Huff (1934-2021), joueur professionnel américain de football américain ;
 Tanya Huff (1957-), romancière canadienne ;
 Tom E. Huff (1938-1990), romancier américain.

Toponyme 
 Huff, ville-fantôme du Texas du Nord, aux États-Unis.

Divers 

 Huff : série télévisée américaine en 26 épisodes de 45 minutes, créée par Bob Lowry et diffusée entre le  et le  sur Showtime.
 Léo Huff, film québécois de Sylvain Guy sorti en 2009.

Patronyme anglais